Wullekopf ist der Name von

 Ernst Wullekopf (1858–1927), deutscher Architekt
 Friedel Wullekopf (* im 20. Jahrhundert), in den 1970er Jahren Oberkreisdirektor im Landkreis Burgdorf